Molekulska formula -{C22H38O5}- se može odnositi na:

 Mizoprostol
 Unoproston